Уранопитек () — доисторический гоминид, найденный в Европе и Малой Азии. Обитал там в позднем миоцене.

Останки Ouranopithecus macedoniensis, жившего между 9,6 и 8,7 млн л. н., были обнаружены на севере Греции в области Македония в районе города Никити. Турецкие находки уранопитека в центральной Анатолии (Çorakyerler) выделены в вид Ouranopithecus turkae и датируются возрастом 8,7—7,4 млн лет назад.

По строению лицевой части черепа и зубов близок к дриопитекам, но ещё ближе — к орангутану, в то время как большинство видов дриопитеков больше похожи на других  человекообразных обезьян.

Анатомия 
Лицо O. macedoniensis было большим и широким, орбиты глаз прямоугольные, размеры тела довольно большие, эмаль коренных зубов толстая, клыки у самцов сильно выдающиеся, что считается признаком полового диморфизма и внутривидовой конкуренции. Корни коренных зубов грекопитека (Graecopithecus sp.) частично сливались, в отличие от отделённых корней у уранопитека (O. macedoniensis и O. turkae).

Дэвид Беган из Университета Торонто пришёл к выводу, что оригинальная идентификация уранопитека была неправильной. Основываясь на ископаемых гоминин-подобных клыках и премолярных корнях, он относит уранопитека к ранее неизвестной ветви протогоминин, которые были эволюционными предками другой европейской большой человекообразной обезьяны Graecopithecus.

Кладограмма из работы Zhang и Harrison, 2017:

Питание 
Строение зубов уранопитека характерно для питания жёсткими кореньями и орехами.

Примечания

Ссылки 
 A Taxonomy of Extinct Primates
 Mikko’s Phylogeny archive

†
†
Вымершие гоминиды
Млекопитающие миоцена
Фоссилии, описанные в 1977 году